Mare Island Naval Shipyard (Военная судоверфь Мэр-Айленд, MINS) — верфь и военно-морская база США, расположенная на западной окраине города Вальехо, штат Калифорния. Верфь расположена на одноименном полуострове примерно в 37 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско в северной части бухты Сан-Франциско. Река Напа, впадая в пролив Мар-Айленд (Mare Island Strait), расширяется и образует прекрасную гавань между полуостровом и материком. Полуостров составляет примерно 5,5 км в длину и 1,5 км в ширину. Предприятие расположено на площади более 2500 гектаров. В комплекс базы входит: судоверфь, склады боеприпасов, больница (её корпус сейчас переоборудован для учебных целей) и морские казармы.

Верфь получила известность во время Второй мировой Войны как главная база американских подводных лодок и координатор кораблестроительных программ США на Западном побережье
. База была закрыта в 1996 году и прошла через несколько реконструкций. Часть её, включающая 52 здания, была в 1975 году объявлена историческим ландшафтом.

История 
Mare Island, старейшая военно-морская база на западном побережье США, основана в 1853 году. Верфь создана в 1854 году и первоначально называлась Naval Magazine, NSY Mare Island.

В 1850 году, капитану Джону Слоату было приказано провести обследование побережья в поисках подходящего места для первой Тихоокеанской военно-морской базы. Слоат рекомендовал острова в устье реки Напа близь поселения Вальехо. Это место было защищено от океанских штормовых ветров и наводнений. 6 ноября 1850 года, спустя два месяца после того, как Калифорния вошла в состав США, президент Миллард Филлмор зарезервировал Мар-Айленд для государственных нужд. Департамент ВМС США действовал сообразно рекомендации капитана Слоата и в июле 1852 года остров Мар был куплен за сумму $83 410 для использования в качестве военно-морской верфи. В 1854 году капитан 1 ранга Дэвид Фаррагат был отправлен в Калифорнию для основания военно-морской базы и стал первым комендантом Мар-Айленд.

Увеличение размера и количества кораблей быстро привело к необходимости модернизации. Была принята национальная программа переоборудования верфи. Министерством общественных работ из гранитных блоков был построен 155-метровый сухой док. Работы длились 19 лет и были завершены в 1891 году. Во время испано-американской войны был построен 230-метровый сухой док из деревянных свай. Работы по его строительству были завершены в 1910 году. К 1941 году был построен третий сухой док и ещё четыре находились в стадии строительства. Склады боеприпасов и ремонтная база подводных лодок были современными, огнеупорными зданиями. Были построены три дамбы с автомобильными дорогами из Вальехо.

Во время Первой мировой Войны база на острове Мар выросла в крупнейший центр кораблестроения и ремонтную базу. На предприятие в это время трудилось до 41 000 человек. За время войны на верфи были построены 512 кораблей и отремонтировано более сотни. В их числе был единственный построенный на западном побережье США линкор «Калифорния» и первый корабль, переоборудованный в авианосец — CV-1 «Лэнгли».

До начала Второй мировой войны около 6000 человек на острове Мар были заняты строительством и ремонтом судов. В годы Второй мировой войны, верфь Mare Island специализируется на строительстве подводных лодок. Все лодки, кроме нескольких, построенных частными предприятиями, были построены здесь. Верфь установила рекорд в постройке военно-морских кораблей, когда эсминец «Уорд» был спущен на воду спустя лишь 17 дней после закладки. За время войны на верфи было отремонтировано 1227 и построен 391 новый корабль, в том числе 17 лодок, 4 тэндера, 31 эсминец сопровождения, 33 малых судна и более чем 300 десантных катеров.

С появлением в середине 50-х годов атомных подводных лодок верфь стала одной из немногих, способных строить и ремонтировать АПЛ. В их числе были и несколько ПЛАРБ, вооружённых ракетами UGM-27 Поларис.

В 1993 году конгресс принял решение о закрытии базы. В это время на базе работало 5800 человек. В декабре 1995 года, число занятых снизилось до 1500, а в 1996 году все работы на верфи прекращены.

Список построенных кораблей

АПЛ

См. также 
 Список судостроительных предприятий США

Примечания

Ссылки 
 Brief history written in 1939
 Recently written history with photos
 Mare Island Navy Yard  - 1928. Elbridge Ayer Burbank pencil sketch.
 National Park Service World War II in the San Francisco Bay Area: Mare Island Naval Shipyard
 Mare Island Historic Park Foundation
Library of Congress Americas Memory

 Blackman, Raymond V.B.  Jane's Fighting Ships 1970-71.  London: Jane's Yearbooks.
 Lott, Arnold S., Lt. Comdr., U.S.N.  A Long Line of Ships: Mare Island's Century of Naval Activity in California.  Annapolis: United States  Naval Institute, 1954.
 Silverstone, Paul H.,  U.S. Warships of World War II.  New York: Doubleday & Company, 1968.
 Steffes, James, ENC Retired. Swift Boat Down- The Real Story of the Sinking of PCF-19.  (2006); ISBN 1-59926-612-1
 Tillman, Barrett Clash of the Carriers.  New York: New American Library, 2005. ISBN 978-0-451-21965-5
 1941 Society of Naval Architects Bulletin, Harold W. Linnehan, writing as a visitor from Design section, Mare Island, California.

Судостроительные предприятия США